

Antroponimi
 Alì – nome proprio di persona maschile arabo

Sigle 

 Atlante linguistico italiano – raccolta di carte geografiche e traduzioni dialettali
 Associazione Librai Italiani – associazione di categoria dei librai italiani
 Autonomie Locali Italiane –  associazione di enti locali
 Acer Laboratories Incorporated – produttore di circuiti integrati
 Agenzia letteraria internazionale – azienda italiana

Cinema 
 Ali (Wings) – film del 1927 diretto da William A. Wellman
 Ali (Kryl'ia) – film del 1966 diretto da Larisa Sepit'ko
 Alì (Ali) – film del 2001 diretto da Michael Mann
 Ali – film del 2012 diretto da Paco R. Baños

Geografia 
 Alì – comune della città metropolitana di Messina (Italia)
 Alì Terme – comune della città metropolitana di Messina (Italia)

Musica 
 Ali album de Il Tre del 2021

Persone 

 ʿAlī ibn Abī Ṭālib (599-661) – quarto califfo musulmano e primo Imām per gli sciiti. Una delle figure maggiormente rappresentative della prima storia dell'Islam
 Ali (1984) – cantante sudcoreana
 Ali (1971) – rapper del collettivo di St. Louis, chiamato St. Lunatics e membro del duo rap Ali & Gipp, con Big Gipp

Zoologia
Ali – appendice mobile, solitamente atta al volo, di vari animali (principalmente uccelli)
Ali degli insetti

Altro 
 Alì – catena di supermercati italiana
 Áli – re semi-leggendario svedese
 Áli – cratere di Callisto

Pagine correlate 
 Ala